Trial by Fire (englisch: Feuerprobe) ist:

Film und Fernsehen:
 Trial by Fire, deutscher Titel Tod nach Schulschluß − Eine Lehrerin unter  Anklage, US-amerikanischer Spielfilm von Alan Metzger aus dem Jahr 1995
 Trial by Fire (1999), US-amerikanischer Fernsehfilm von Patrick Lau aus dem Jahr 1999
 Trial by Fire (2000), US-amerikanischer Spielfilm von Francis Damberger aus dem Jahr 2000
 Trial by Fire (2018), US-amerikanischer Spielfilm von Edward Zwick aus dem Jahr 2018
 Walker, Texas Ranger: Trial by Fire, deutscher Titel Walker, Texas Ranger: Feuertaufe, US-amerikanische Fernsehfilm von Aaron Norris aus dem Jahr 2005
 Trial by Fire, deutscher Titel Die Feuerspringer − Sie kennen keine Angst, US-amerikanische Spielfilm von John Terlesky aus dem Jahr 2008

Musik:
 Trial by Fire (Journey-Album), Studioalbum von Journey aus dem Jahr 1996
 Trial by Fire (Yelawolf-Album), Studioalbum von Yelawolf aus dem Jahr 2017
 Trial by Fire (Yngwie-Malmsteen-Album), Livealbum von Yngwie Malmsteen aus dem Jahr 1989
 Trial by Fire: Greatest and Latest, Album von Bachman–Turner Overdrive aus dem Jahr 1996

Spiele:
 Quest for Glory II: Trial by Fire, Adventure-Computerspiel aus dem Jahr 1990